No Gravity (álbum de Kiko Loureiro)
 No Gravity (álbum de Shontelle)

Desambiguação